Ounennéfer : autre nom du dieu Osiris ;
 Ounennéfer : prêtre-lecteur dans le temple d'Osiris sous .

Index égyptologique